Kjell Roar Kaasa – ex calciatore e dirigente sportivo norvegese
 Markus Kaasa – calciatore norvegese
 Stein Kaasa – ricercatore norvegese